

Geografia 
 Ponte Rosso – frazione di Pietrasanta
 Ponte Rosso – frazione di Terzo di Aquileia

Ponti 
 Ponte Rosso – Albenga
 Ponte Rosso – Černihiv
 Ponte Rosso – Firenze
 Ponte Rosso – sul Canal Grande di Trieste
 Ponte Rosso – sul Rio dei Mendicanti a Venezia
 Ponte Rosso – sul Rio del Tintor a Venezia
 Ponte Rosso – Voghera
 Ponte Rosso – Erevan, in rovina
 Ponte Rosso – al confine tra la Georgia e l'Azerbaigian
 Ponte Rosso – San Pietroburgo